vereenzelviging, zelfidentificatie
Identificatie (informatica)
Identificatie (psychologie)
Identificatie (recht)
Identificatieplicht
Legitimatiebewijs, identiteitskaart